Гиперопера́тор — обобщение традиционных арифметических операций — сложения, умножения и возведения в степень, рассматриваемых как гипероператоры 1-го, 2-го и 3-го порядка соответственно, — на высшие порядки (тетрация, пентация и так далее).

В силу некоммутативности (в общем случае) гипероператор имеет две обратные функции — гиперкорень и гиперлогарифм. Гиперкорень и гиперлогарифм сложения и умножения совпадают, образуя вычитание и деление соответственно, но уже для возведения в степень обратные функции становятся различными (корень и логарифм). Обратные операции обобщаются для гипероператора любого порядка.

История 
Исторически первым гипероператором является функция Аккермана (1928), сконструированная как пример всюду определённой не являющейся примитивно рекурсивной вычислимой функции от трёх аргументов  такой, что для  она определяла операции сложения, умножения и возведения в степень соответственно:
 ,
 ,
 ;

в стрелочной нотации Кнута:

 .

Впоследствии Гудстейном были разработаны последовательности функций, более аккуратно реализующие концепцию гипероператоров.

Определение 
Гипероператор порядка  с аргументами  и  (далее обозначаемый как ) рекурсивно определяется как результат многократного применения гипероператора порядка  к последовательности из  одинаковых аргументов, (начиная с умножения, каждый из которых равен ):

 сложение  и  — увеличение числа  на количество единиц, равное : 
 умножение  на  — сложение числа  с самим собой  раз: 
 возведение a в степень b — умножение числа  на само себя  раз: 
 
 

В последнем выражении операции выполняются справа налево, что является существенным, так как гипероператоры порядка  не являются ни коммутативными, ни ассоциативными. Гипероператоры 4-го, 5-го и 6-го порядка называются «тетра́ция», «пента́ция» и «гекса́ция» соответственно.

В простейшем случае значения переменных ,  и  ограничиваются натуральными числами. Возможные обобщения гипероператоров  на произвольные действительные или комплексные числа пока мало изучены.

Разные математики обозначают гипероператоры по-разному; Кнут использует стрелки , Конвей использует стрелки :
 .

Альтернативные операции 
Альтернативная операция может быть получена путём вычисления слева направо и в силу коммутативности и ассоциативности операций сложения и умножения эта операция совпадает с гипероператором при :

 ,
 ,
 .

Для гипероператора  вычисление слева направо (то есть альтернативная операция) отличается от гипероператора и проводит к другому результату, например, для  получим гипероператор тетрацию: .

Но вычисление степенной башни слева направо приведёт к неверному итогу: .

Примечания

Литература 
 
 

Математические операции